Nathan-Söderblom-Kirche ist der Name folgender Kirchen:
 Gemeindezentrum Nathan-Söderblom-Haus (Berlin-Mariendorf)
 Nathan-Söderblom-Kirche (Klosterfelde), Berlin-Spandau
 Nathan-Söderblom-Kirche (Reinbek) der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Reinbek-West (gehört zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche), in der Stadt Reinbek
 Nathan-Söderblom-Kirche (Hürth), evangelische Kirche im Hürther Stadtteil Kendenich

 
Soderblom